Americana bzw. Amerikana steht für:
 Americana (Florida), Ort im Hillsborough County
 Americana (São Paulo), Stadt im brasilianischen Bundesstaat São Paulo
 Americana (Kultur), Bezeichnung für auf US-amerikanischen Traditionen aufbauende kulturelle Erscheinungen
 Americana (Messe), internationale Messe für Reitsport und Westernkultur auf der Messe Augsburg
 Amerikana (Film), Film von James Merendino
 Americana (2023), Film von Tony Tost
 Americana (The-Offspring-Album), Album der Punkband The Offspring
 Americana (Neil-Young-&-Crazy-Horse-Album), Album von Neil Young & Crazy Horse
 Americana (Sammelbilder), populäre Sammelbild-Reihen in den 1970er Jahren
 Americana Group, kuwaitisches Lebensmittelunternehmen

Siehe auch:
 Encyclopedia Americana